Chavagnac (Cantal)
 Chavagnac (Dordogne)